Mistrzostwa Świata w Unihokeju 2006 – 6. edycja międzynarodowego turnieju o tytuł mistrza świata organizowanego przez Międzynarodową Federację Unihokeja (IFF), który trwał od 21 do 28 maja 2006 roku w trzech miastach – Sztokholmie, Malmö i Helsingborgu w Szwecji. Brązowy medal zdobyła reprezentacja Szwajcarii, a  po złoto ponownie sięgnęli  Szwedzi, pokonując Finlandię 7-6..

Dywizja A

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

mecz o 9 miejsce

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Półfinały

Brązowy medal

Final

Ranking końcowy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Międzynarodowej Federacji Unihokeja (IFF)

Mistrzostwa świata w unihokeju
2006 w unihokeju
Unihokej w Szwecji
Sport w Sztokholmie
Sport w Malmö
Sport w Helsingborgu
2006 w Szwecji